Вафиадис (), также Вафиади — греческая фамилия.

Известные носители 
 Вафиадис, Анастасиос (?—1866) — греческий революционер второй половины XIX века.
 Вафиади, Владимир Гаврилович (1911—1986) — советский учёный-физик, специалист в области оптико-электронного приборостроения, оптической локации и инфракрасной техники.
Вафиадис, Константин (более известный как Дэн Вадис; 1938—1987) — американский актёр и культурист.
Вафиадис, Маркос (1906—1992) — один из руководителей Коммунистической партии Греции и греческого Сопротивления против тройной германо-итало-болгарской оккупации 1941—1944 гг.